Валу́ева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Валуева, Анастасия Юрьевна (род. 1994) — российская тхеквондистка.
 Валуева, Дарья Александровна (урождённая Кошелева; 1752—1836) — супруга Петра Степановича Валуева, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.

Двойные фамилии 
 Валуева-Мунт, Анна Петровна (1856—1902) — русская детская писательница и педагог.